Марк Фалькович:
Фалькович, Марк Исаакович (1930—2015) — советский и российский лепидоптеролог, доктор биологических наук.
 Фалькович, Марк Самуилович (1920—2015) — советский юрист.